Diese Liste zeigt die nationalen Fußball-Pokalwettbewerbe der Männer der UEFA-Mitgliedsverbände.

Einzelnachweise 

!